Honti ist der Familienname folgender Personen:

 János Honti (1910–1945, = Hans Honti), ungarischer Philologe und Märchenforscher
 László Honti (* 1943), ungarischer Finnougrist
 Nándor Honti (1878–1935), ungarischer Maler und Grafiker
 Rezsö̋ Honti (1879–1956), ungarischer Schriftsteller